Дворові люди — кріпаки, що виконували обов'язки домашньої прислуги
 Дворові люди (придворні) — у монархічних країнах — монарх і його оточення. Довірені монарха.